DualPenSports, или  — компьютерная игра, разработанная японской компанией indies zero и изданная компанией Namco Bandai Games для портативной игровой консоли Nintendo 3DS. Жанр игры — спортивный симулятор. Игра была выпущена 2 июня 2011 года в Японии, 16 сентября 2011 года в России компанией 1С-СофтКлаб.

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2011 года
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры для Nintendo 3DS
Игры только для Nintendo 3DS
Симуляторы бокса
Симуляторы лыж
Спортивные симуляторы
Симуляторы баскетбола
Симуляторы бейсбола
Компьютерные игры, локализованные «СофтКлабом»